Salinas de Garci Mendoza (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Salinas de Garci Mendoza (plaats), hoofdplaats van de gemeente